Сорожино — деревня в Харовском районе Вологодской области. Административный центр Кубенского сельского поселения c 27 июня 2012 года.

С точки зрения административно-территориального деления входит в Кубинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Гридинская, Конево, Башманово.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Кобелиха переименована в Сорожино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сорожино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района